Забытый — многозначный термин:
 Топонимы
 Забытый — остров архипелага Северная Земля.
 Забытый — железнодорожный разъезд в посёлке Разъезд Забытый Ростовской области.
 Прочее
 «Забытый» — российский четырёхсерийный телевизионный художественный фильм режиссёра Владимира Щеголькова, снятый в 2011 году по повести Анатолия Азольского «Облдрамтеатр».

См. также